Saitnihuta (Dolok Sanggul), een plaats in Indonesië
Saitnihuta (Pangururan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing